Андрей Владимирович Тарасенко (род. 9 августа 1963 года, Владивосток, РСФСР, СССР) — российский политик. Председатель правительства Республики Саха (Якутия) с 10 ноября 2020 (исполняющий обязанности с 31 июля по 10 ноября 2020).

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края с 4 октября 2017 по 26 сентября 2018. Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта с 2018 по 2020. Доктор психологических наук (2010).

Биография 
Родился 9 августа 1963 года во Владивостоке. Трудовую деятельность начал в 1980 году.

В 1985 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола в Ленинграде. До 1994 года проходил службу в Вооружённых Силах СССР и Российской Федерации.

С сентября 1997 по январь 2000 года работал управляющим закрытого акционерного общества «Вестморепродукт».

С января 2000 по ноябрь 2003 года — исполняющий обязанности генерального директора, генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Национальные рыбные ресурсы».

В 2002 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление» с присвоением квалификации «менеджер».

В 2003 году в Московском государственном социальном университете защитил кандидатскую диссертацию на тему «Диалоговая модель принятия управленческих решений руководителем».

С января 2004 по июнь 2005 года исполнял обязанности директора Федерального государственного унитарного предприятия «Мурманский морской рыбный порт».

С июля 2005 по июнь 2007 года — заместитель начальника инспекции по контролю расходов федерального бюджета на рыболовство и водные ресурсы Департамента контроля расходов федерального бюджета на природопользование и агропромышленный комплекс Счётной палаты Российской Федерации.

В 2006 году окончил Российский государственный социальный университет по специальности «бухгалтерский учёт, анализ и аудит» с присвоением квалификации «экономист».

С июня по август 2007 года работал в должности первого заместителя директора федерального государственного унитарного предприятия «Государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химических реактивов и особо чистых химических веществ».

С декабря 2007 по апрель 2008 года — заместитель начальника Управления делами и административного обеспечения Федерального агентства по атомной энергии.

С апреля 2008 по февраль 2010 года работал заместителем директора Департамента управления делами и имущественным комплексом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

В 2009 году присвоено учёное звание профессора по кафедре акмеологии и кибернетики Военной академии РВСН имени Петра Великого.

В 2010 году присуждена учёная степень доктора психологических наук. Согласно результатам экспертизы сетевого сообщества «Диссернет», бо́льшая часть докторской диссертации А. В. Тарасенко «Социально-психологические закономерности и механизмы оптимальной деятельности военного руководителя» является плагиатом: текст на 280 из 340 проанализированных страниц полностью или частично заимствован из защищённой в 1995 году диссертации Л. Г. Лаптева «Оптимизация управленческой деятельности военных кадров».

С декабря 2010 года по январь 2012 года последовательно занимал должности, начиная с главного экономиста до советника заместителя председателя правления ОАО «Россельхозбанк».

С марта 2012 по июнь 2013 года последовательно занимал должности заместителя руководителя, руководителя Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

С июля по сентябрь 2013 года занимал должность заместителя генерального директора ФГУП «Росморпорт». 11 сентября 2013 года назначен на должность генерального директора ФГУП «Росморпорт».

4 октября 2017 года президент России Владимир Путин назначил Андрея Тарасенко временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.

Публично поддержал непопулярную в народе пенсионную реформу.

В единый день голосования 9 сентября 2018 года в первом туре выборов губернатора Приморского края получил 46,57 % голосов и вышел во второй тур с депутатом заксобрания края Андреем Ищенко.

11 сентября с Тарасенко встретился Президент России Владимир Путин, который выразил надежду, что во втором туре выборов у него «всё будет в порядке».

Второй тур состоялся 16 сентября. После обработки 96 % бюллетеней Андрей Тарасенко проигрывал кандидату от КПРФ около пяти процентов, но в последний момент неожиданно вышел в лидеры. Второй тур сопровождался многочисленными нарушениями, акциями протеста и обвинениями обоих кандидатов в адрес друг друга. После рассмотрения многочисленных жалоб, 19 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова рекомендовала краевой комиссии признать недействительными выборы губернатора, что и было сделано на следующий день. Вскоре после этого Тарасенко написал заявление с просьбой об отставке с должности временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края, которое было удовлетворено президентом России Владимиром Путиным 26 сентября 2018 года, а временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края был назначен Олег Кожемяко.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2018 года назначен заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

Исполняющий обязанности председателя правительства Республики Саха (Якутия) с 31 июля 2020 года. 10 ноября, на пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) депутаты согласовали кандидатуру Тарасенко на должность Председателя Правительства Республики Саха (Якутия). Голосование было тайным, и только один его участник воздержался. Остальные 48 поддержали кандидатуру нового премьера республики.

Критика 
Перед временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андреем Тарасенко стояли пять основных задач, которые его предшественник так и не смог решить. Эксперты выделяли катастрофическую ситуацию в Находке с угольной пылью, разбитые после многочисленных ливней краевые дороги, ужасающие масштабы коррупции во властных кругах региона, жилье для сирот и разруху в краевом ЖКХ. Эти и ряд других проблем региона Андреем Тарасенко решены не были. СМИ и общественность не простили и многочисленные оговорки чиновнику А. Тарасенко. Одним из наиболее запоминающихся высказываний бывшего врио Губернатора Приморского края Тарасенко о "карасиках":«...посчитать ущерб этих карасиков, замутнение, грунт сколько стоит. В результате пока я все эти мероприятия сделаю по речке, у меня наступает новое... и я бегаю за этой рекой, которая постоянно меняет русло», - сказал врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.4 февраля 2022 г. Андрей Тарасенко, являясь Председателем Правительства Республики Саха (Якутия), в эфире регионального телеканал заявил о намерениях региона запустить дирижабельные авиаперевозки пассажиров и грузов в северные районы республики уже в 2023 году. По его мнению, такой способ сделает особо отдаленные районы доступными и улучшит их снабжение. Однако авиационные эксперты назвали идею применения дирижаблей в Якутии "дилетантством".«Мы в своё время досконально изучили вопрос эксплуатации дирижаблей. И я могу утверждать, что сама идея применения этих воздушных «динозавров» в Арктике — дилетантство. Конечно, есть свои плюсы, к примеру для средней полосы России, но в Арктике на первое место выходят минусы: огромная парусность дирижабля, его зависимость от погоды и подверженность обледенению», — отметил глава авиационного альянса "Аэрохимфлот" Клим Галиуллин.

Личная жизнь 
Женат, есть дочь. Супруга — Светлана, по образованию врач-педиатр и педагог, пишет стихи, является членом Союза писателей РФ, входит в оргкомитет благотворительного проекта "Дети Приморья".

Увлекается парусным спортом.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени,
 Медаль «300 лет Российскому флоту»,
 Нагрудный знак «Почётный работник рыбного хозяйства России»,
 Нагрудный знак Росатома «Академик И. В. Курчатов» II степени,
 Нагрудный знак Росатома «Академик И. В. Курчатов» III степени,

 Почётная грамота Министерства транспорта РФ.

 Медаль "За отличие в морской деятельности".
 Благодарственные письма Главы Республики Карелия, Губернатора Мурманской области.
 Медаль "Почетный транспортник Содружества Независимых Государств".
 Медали "Адмирал Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов".
 Благодарственное письмо руководителя Федерального Агентства морского и речного транспорта.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте РИА Новости
 Сайт ФГУП «Росморпорт»
 Рыба ушла: что помешало назначенцу Путина выиграть выборы

Персоналии:Федеральное агентство по атомной энергии
Губернаторы Приморского края
Председатели Правительства Республики Саха (Якутия)
Почётные работники рыбного хозяйства России